Municipio de Caernarvon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Caernarvon (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Caernarvon (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.